Miami Open 2023 – Simplu masculin are loc în a doua jumătate a lunii martie 2023. Nouăzeci și șase de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Miami Open, Florida, Statele Unite, disputat pe terenuri cu suprafață dură. Douăsprezece dintre ei își asigură participarea prin calificare. Carlos Alcaraz este campionul en-titre.

Alcaraz trebuie să-și apere titlul pentru a-și păstra prima poziție în clasamentul ATP. În caz contrar, va pierde primul loc în fața lui Novak Djokovic, care nu a putut intra în Statele Unite din cauza nevaccinării împotriva COVID-19.

Capi de serie 
Toți capii de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023